Whitwell (Derbyshire), een plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
 Whitwell (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Whitwell (Tennessee), een plaats in de Amerikaanse staat Tennessee
 Whitwell (Wight), een plaats op het Engelse eiland Wight